Помимо своей актёрской карьеры, Джеки Чан является профессиональным певцом, причём он профессионально поёт на английском, японском и обоих главных диалектах китайского языка. Он начал музыкальную карьеру во время съёмок фильма «Молодой мастер». Он также написал к нему песню «Kung Fu Fighting Man» на английском языке. На данный момент его дискография насчитывает 20 альбомов, в том числе песни спетые с известными азиатскими певицами. Он также является победителем «Best Foreign Singer Award in Japan» в 1984 году.

Студийные альбомы

Компиляции

Саундтреки 
Это песни, традиционно записываемые Чаном для фильмов с его участием.

Другое

Примечания 
26. http://jackiechanmusic.blogspot.com

Чан, Джеки
Джеки Чан
Чан, Джеки